Ruta 7 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 7 
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 7 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 7 (Chile)
 eine Schnellstraße in Paraguay, siehe Ruta 7 (Paraguay)
 eine Straße in Uruguay, siehe Ruta 7 (Uruguay)

Siehe auch:
 Route 7